Johann Manso ist der Name folgender Personen:

* Johann Kaspar Friedrich Manso (1759–1826), deutscher Schulmann, Historiker und Philologe
 Johann Siegmund Manso (1731–1796), deutscher Lehrer und Rektor